RJTT est un code qui signifie :
 Aéroport international de Tokyo Haneda, aéroport de Tokyo-Haneda (Japon), selon le code OACI des aéroports
l'aéroport international Narita, à Tokyo-Narita, a pour code OACI : RJAA

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports